Budwitz steht für:

 Budwitz (auch Mährisch-Budwitz), deutscher Name von Moravské Budějovice, Stadt im Okres Třebíč, Kraj Vysočina, Tschechien
 Böhmisch-Budwitz, alternativer deutscher Name von Budweis, Stadt im Okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Tschechien